Sinoe puede referirse a:

 Greenville, la capital del condado de Sinoe en el sureste de Liberia.
 Condado de Sinoe, Liberia.
 Sinoe, un pueblo en la comuna de Mihai Viteazu, condado de Constanța, Rumania.
 Lago Sinoe, una laguna en el condado de Constanţa.
 Histria, antigua ciudad griega de situada a orillas del lago Sinoe.
 Sinoe, un género de polilla de la familia gelechiidae.
 Río Sinoe, cuerpo de agua de Liberia.
 Campo petrolero de Sinoe, en el mar Negro.
 Sinoe, ninfa de la mitología griega.